Миа Малкова (), настоящее имя Мелисса Энн Мюррей (, род. 1 июля 1992 года) — американская порноактриса.

Биография 
Малкова пришла в порноиндустрию в 2012 году, куда её пригласила школьная подруга Наташа Малкова. Мию начала сотрудничать с агентством Matrix Models. Малкова выбрала напоминающий русский псевдоним, чтобы казаться европейской супермоделью.

Известность к Малковой пришла после съёмок в фильмах студии Reality Kings. В декабре 2012 года Twistys назвали Миу Twistys Treat of the Month, а в 2013 году «Twistys Treat of the Year».

В июне 2014 года производитель игрушек для взрослых Doc Johnson объявил о выпуске новой игрушки, форма которой повторяет некоторые анатомические особенности Малковой. 

В октябре 2016 года Миа стала «Киской месяца» журнала Penthouse.

Вне порноиндустрии 
У Мии есть брат, который устроился работать порноиндустрии под именем Джастин Хант. 20 июля 2014 года Миа вышла замуж за порноактёра Дэнни Маунтина, но в 2018 году они разошлись.

У Малковой был свой канал на Twitch, где она записывала видео своих партий в разные игры. 

В 2018 году снялась в документальном фильме  о женской красоте и сексуальности.

В декабре 2019 года вместе с геймером  выпустила песню «A Whole New World».

В апреле 2020 года вместе с другими звёздами порнофильмов снялась в клипе рэпера G-Eazy на песню «Still Be Friends». В октябре того же года снялась в клипе «Wondering Tonight» камеди-рок-группы .

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте AVN
 Миа Малкова на сайте моделей LA Direct Models

Порноактрисы США
Родившиеся в Палм-Спрингс
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Penthouse Pets
Эротические фотомодели США
Ангелы Vixen
Вишенки Cherry Pimps
Девушки Girlsway
Twistys Treats